Quincampoix-Fleuzy é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 9,22 km².

Demografia

Comunas de Oise